Jabal os Saraj (persiska: جبل السراج) är en ort i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Parvan, i den nordöstra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Kabul. Jabal os Saraj ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Jabal os Saraj är varierad. Den högsta punkten i närheten är Kōh-e Surkhī,  meter över havet,  kilometer norr om Jabal os Saraj. Närmaste större samhälle är Charikar,  kilometer sydväst om Jabal os Saraj. 

Trakten runt Jabal os Saraj består till största delen av jordbruksmark. Runt Jabal os Saraj är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Parvan (provins)